Vloeivelden (Tilburg), waarop het Noorderbos is aangelegd
 Noorderbos (Velsen), een onderdeel van het recreatiegebied Spaarnwoude